Le nom Norton peut désigner plusieurs :

Villes 
Norton est le nom de nombreuses villes dans certains pays anglophones.

Angleterre 
En Angleterre, Norton est le nom de plusieurs villes qui se trouvent dans différents comtés :

Pays de Galles 
Au Pays de Galles, deux villes portent le nom de Norton :
 Norton, Monmouthshire
 Norton, Powys

États-Unis 
Aux États-Unis, il existe plusieurs villes portant le nom de Norton dans différents États :
 Norton, dans le Kansas
 Norton, dans le Massachusetts
 Norton ,dans l'Ohio
 Norton, dans le Vermont
 Norton, en Virginie

Canada 
 Norton, nom d'une paroisse (Norton) et d'un village (Norton) du Nouveau-Brunswick

Zimbabwe 
 Norton, ville d'environ .

Personnalités 
 Andre Norton (1912-2005), écrivain américain
 Andreia Norton (1996-), footballeuse portugaise
 Barry Norton (1905-1956), acteur argentin
 Boyd Norton (1936-), photographe américain de paysages
 Cecil Norton ( baron Rathcreedan ; 1850-1930), politicien britannique ;
 Charles Eliot Norton (1827-1908), homme de lettres américain
 Daniel S. Norton, homme politique américain du 
 Edgar Norton (1868-1953), acteur britannique
 Edward Norton (1969-), acteur américain
 Edward Lawry Norton (1898-1983), ingénieur en électricité américain à l'origine du théorème de Norton
 Eleanor Holmes Norton, femme politique américaine, déléguée au Congrès fédéral pour Washington
 Eunice Norton (1908-2005), pianiste classique américaine.
 Ezekiel Norton (1970-), réalisateur canadien de télévision
 Fletcher Norton,  baron Grantley (1716-1789), homme politique britannique
 Gale Norton (1954-), juriste et femme politique américaine
 James Norton, acteur britannique
 , fondateur de la Norton Motorcycle Company
 
 Jim Norton (1938-), acteur irlandais
 Joe Norton (?-2020), politicien mohawk
 
 Joshua Norton (1811–1880), qui s'est déclaré empereur des États-Unis
 Ken Norton (1943-2013), boxeur américain poids lourd
 Kerry Norton (1973-), actrice américaine
 Mary Beth Norton (1943-), historienne américaine
 Mel Norton homme politique (néo-brunswickois) canadien
 Peter Norton (1943-), ingénieur américain en logiciels, fondateur de Peter Norton Computing
 Philip Norton (1951-), constitutionnaliste et homme politique britannique
 
 Robyn Norton (née en 1955), chercheuse néo-zélandaise en santé publique ;
 Rosaleen Norton (1917-1979), artiste et occultiste australienne
 Scott Norton (1961-), catcheur américain
 Simon Norton (1952-2019), mathématicien britannique
 Stephen S. Norton (1877-1951), directeur de la photographie américain
 Thomas Norton (v. 1433-v. 1513), alchimiste anglais du 
 Thomas Norton 1532-1584), écrivain et homme politique anglais du 
 William W. Norton (1925-2010), scénariste américain
 Norton, pseudonyme de Louis-Alfred Véron (1850-1894), faussaire mauricien impliqué dans une affaire en marge du scandale de Panama

Autres 
 Norton, groupe de rock indépendant portugais, originaire de Castelo Branco, formé en 2002
 Norton, variété de raisin
 Norton Abrasives, filiale du groupe Saint-Gobain
 Norton, boutique d'équipement d'équitation française
 Norton, personnage joué par Art Carney dans The Honeymooners
 Théorème de Norton, en électricité
 Norton AntiVirus, logiciel antivirus et Norton Internet Security une suite de sécurité ;
 Norton Sound, zone de la Mer de Béring
 Norton Winfred Simon (1907–1993), industriel et philanthrope américain
 Norton Motorcycle Company, un fabricant de motos britannique
 W. W. Norton & Company, un grand éditeur américain

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme anglais